Life on Mars peut être le titre de :

Télévision 
 Life on Mars, série télévisée britannique créée par Matthew Graham, Tony Jordan et Ashley Pharoah.
 Life on Mars, série télévisée américaine créée par Matthew Graham et Tony Jordan (une adaptation de la première).
 Life on Mars, série télévisée coréenne (une adaptation de la première).

Cinéma 
 Life on Mars, film britannique de Wyatt Rockefeller.

Chanson 
 Life on Mars?, une chanson de David Bowie sorti en 1971.